Amerikai Egyesült Államok
Devils Lake (Észak-Dakota)
Devils Lake (Michigan)